

Persone 
 Nacho, propr. Miguel Ignacio Mendoza Donatti – cantante e attivista venezuelano
 Nacho Cerdà, noto come Nacho – regista e sceneggiatore spagnolo
 Ignacio Pérez Santamaría, noto come Nacho – calciatore spagnolo
 José Ignacio Fernández Iglesias, noto come Nacho – calciatore spagnolo
 José Ignacio Martínez García, noto come Nacho – calciatore spagnolo
 Tata Nacho – compositore messicano

Varie 
 Nacho – ipocoristico del nome proprio di persona maschile Ignacio
 Nachos – snack originario del Messico e tipico della cucina tex mex
 Nacho – telenovela venezuelana del 1983